Хичкок ():

Фамилия 
Хичкок — английская фамилия. Известные носители:
 Хичкок, Альберт Спир (1865—1935) — американский ботаник, специалист по злаковым растениям.
 Хичкок, Альфред (1899—1980) — британский кинорежиссёр и продюсер.
 Хичкок, Джордж (1850—1913) — американский художник.
 Хичкок, Дэвид Говард (1861—1943) — американский художник вулканической школы.
 Хичкок, Итен (1835—1909) — американский политический деятель.
 Хичкок, Кен (род. 1951) — канадский хоккейный тренер
 Хичкок, Майкл (род. 1958) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Хичкок, Патриция (1928—2021) — англо-американская актриса.
 Хичкок, Рассел (род. 1949) — австралийский музыкант, участник группы Air Supply.
 Хичкок, Реджинальд Ингрэм Монтгомери (более известен как Рекс Ингрэм; 1892—1950) — ирландский кинорежиссёр, актёр, писатель и продюсер.
 Хичкок, Сильвия (1946—2015) — победительница конкурса «Мисс Вселенная» 1967 года.
 Хичкок, Томас (1900—1944) ― американский лётчик, игрок в поло, участник Олимпийских игр.
 Хичкок, Чарльз Лео (1902—1986) — американский ботаник-флорист.

Топонимы 
 Хичкок — округ в штате Небраска (США).
 Хичкок — ледниковое озеро, которое образовалось примерно 15 000 лет назад в конце плейстоценовой эпохи.

Другое 
 «Хичкок» — американский байопик режиссёра Саши Джерваси по документальной книге Стивена Ребелло «Альфред Хичкок и создание „Психо“»